Verenigde Staten:
Clarendon (Arkansas), een plaats in de staat Arkansas
Clarendon (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania
Clarendon (Texas), een plaats in de staat Texas
Clarendon County, een county in de staat South Carolina
Clarendon Hills, een plaats in de staat Illinois

Overige:
Clarendon (lettertype), een vet lettertype
Clarendon (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Clarendon (Jamaica), een parish van Jamaica
Clarendon Palace, een kasteelruïne in Wiltshire, Engeland
Constituties van Clarendon
Clarendon Fund, een fonds dat studiebeurzen verstrekt aan studenten aan de Universiteit van Oxford